Nastus — рід комах із родини довгоносиків.

Види 
 Nastus albinae
 Nastus albolineatus
 Nastus albomarginatus
 Nastus albopunctatus
 Nastus amoebaeus
 Nastus amoebanus
 Nastus beatus
 Nastus circassicus
 Nastus concinnus
 Nastus costatus
 Nastus devians
 Nastus fausti
 Nastus fraternus
 Nastus goryi
 Nastus helleri
 Nastus heydeni
 Nastus humatus
 Nastus kirschi
 Nastus kraatzi
 Nastus kuschakewitschi
 Nastus latifrons
 Nastus lederi
 Nastus lineatus
 Nastus lokayi
 Nastus longicornis
 Nastus luteosquamosus
 Nastus margelanicus
 Nastus mucoreus
 Nastus oschanini
 Nastus prolixus
 Nastus sareptanus
 Nastus seidlitzi
 Nastus speculator
 Nastus stierlini
 Nastus sulcifrons
 Nastus tessellatus
 Nastus tigrinus
 Nastus trapezicollis
 Nastus turbatus

Джерела 
 Nastus (gbif.org) 

Довгоносики